Крапивна — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Крапивна — село в Климовском районе Брянской области.
 Крапивна — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Крапивна — бывшее село в Навлинском районе Брянской области, ныне в составе пгт Алтухово.
 Крапивна — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Крапивна — деревня (большая) в Соболевском сельском поселении Монастырщинского района Смоленской области.
 Крапивна — деревня (малая) в Соболевском сельском поселении Монастырщинского района Смоленской области.
 Крапивна — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Крапивна — исторический город, ныне село в Щёкинском районе Тульской области.
 Крапивна — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 Крапивна — село в Хмельницком районе Винницкой области на Украине.
 Крапивна — село в Изяславском районе Хмельницкой области на Украине.
 Крапивна — село в Золотоношском районе Черкасской области на Украине.

Реки 
 Крапивна — река в Брянской области, приток Навли, бассейн Десны.
 Крапивна (приток Черебети) — река в Калужской области, бассейн Оки.
 Крапивна (приток Соженки) — река в Смоленской области, бассейн Сожа.

См. также 
 Крапивная
 Крапивное
 Крапивня
 Кропивная